Суперкубок Нідерландів з футболу 2006  — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 серпня 2006 року між чемпіоном Нідерландів ПСВ та володарем кубка Нідерландів Аяксом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2006
Нідерланди
2006 у нідерландському спорті
Серпень 2006